Симитли:

 Симитли — город в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Симитли.
 Симитли — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.